Plaats in Indonesië
 Balongsari (Gedek), plaats in het regentschap Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Balongsari (Banjarejo), plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Balongsari (Megaluh), plaats in het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
 Balongsari (Rawamerta), plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Balongsari (Tandes), plaats in het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java